Ниже приведён список локомотивов производства компании Electro-Motive Corporation (EMC) и её преемников General Motors Electro-Motive Division (GM-EMD) и Electro-Motive Diesel (EMD).

Строительство обтекаемых и экспериментальных локомотивов 
В начале 1930-х годов компания EMC участвовала в строительстве автомотрис, локомотивов обтекаемой формы и тепловозов. Многие из них были изготовлены в единичном экземпляре и эксплуатировались в пределах одной железной дороги. В основном тяговый подвижной состав собирался из комплектующих компании Winton и General Electric, элементы управления и трансмиссии также поставлялись другими производителями, так как EMC до 1936 года не имела собственной базы для их изготовления.

Маневровые локомотивы

Тепловозы пассажирские

Мотовозы

Четырёхосные с капотной компоновкой 

GM-EMD
Локомотивы EMD